Fučú je název několika měst v Japonsku:

 Fučú (Tokio) – město (市, ši) v prefektuře Tokio,
 Fučú (Hirošima) – město (市, ši) v prefektuře Hirošima,
 Fučú (Hirošima, Aki) – menší město (町, mači) v prefektuře Hirošima v okrese Aki.